Wydawy peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Wydawy, un village du powiat de Gostyń ;
 Wydawy, un village du powiat de Rawicz.